Jablonken ist ein deutscher Ortsname:
 Jablonken, 1938 bis 1945 Seehag, Dorf im Kreis Neidenburg, Ostpreußen, seit 1945: Jabłonka (Nidzica), Dorf im Powiat Nidzicki, Woiwodschaft Ermland-Masuren, Polen
 Jablonken, 1938 bis 1945 Wildenau (Ostpr.), Dorf im Kreis Ortelsburg, Ostpreußen, seit 1945: Jabłonka (Dźwierzuty), Dorf im Powiat Szczycieński, Woiwodschaft Ermland-Masuren, Polen
 Jablonken, 1938 bis 1945 Altfinken, Kreis Osterode, Ostpreußen, seit 1945: Jabłonka (Ostróda), Ortschaft im Powiat Ostródzki, Woiwodschaft Ermland-Masuren, Polen

Siehe auch: Alt Jablonken